Ніколь Арендт і Лаура Голарса були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Чанда Рубін і Бренда Шульц-Маккарті виграли титул, перемігши у фіналі пару Катріна Адамс і Деббі Грем з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Чанда Рубін /  Бренда Шульц-Маккарті (чемпіонки)
 Аманда Кетцер /  Лінда Вілд (1-ше коло)
 Ніколь Брандтке /  Інес Горрочатегі (півфінал)
 Емі Фрейзер /  Кімберлі По (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 IGA Classic Doubles Draw 

U.S. National Indoor Tennis Championships
Тур WTA 1996